Curături ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

Curături (Alba), Dorf im Kreis Alba
Curături (Iași), Dorf im Kreis Iași